Dumbrille ist der Familienname folgender Personen:

 Douglass Dumbrille (1889–1974), kanadisch-amerikanischer Schauspieler
 Erwin Dumbrille (1930–2013), US-amerikanischer Filmeditor